Тури́чино — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Туричинской волости в качестве её административного центра.

География 
Расположена на северном побережье озера Туричино, в 35 км к юго-западу от города Невель в сторону Полоцка.

Имеется железнодорожная остановка на Бологое-Полоцкой линии Октябрьской железной дороги (поезд Великие Луки — Алёща) и автобусная остановка (автобус Невель — Доминиково).

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 589 жителей.

Ссылки 
 Сайт Невельского района. Туричинская волость

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)